

Слободка — село, комуна Русень, Єдинецький район

Слободка — хутір, Ішимбайський район, Башкортостан
 Слободка — село, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Слободка — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Слободка — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Слободка — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Слободка — присілок, Денисовське сільське поселення, Слободський район, Кіровська область
 Слободка — присілок, Ільїнське сільське поселення, Слободський район, Кіровська область
 Слободка — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Слободка — присілок, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Слобідка
 Слобода

ru:Слободка